Jackson International Airport ist der Name folgender Flughäfen:

 Jackson-Evers International Airport, Flughafen von Jackson, Mississippi, Vereinigte Staaten
 Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport, Flughafen von Atlanta, Georgia, Vereinigte Staaten
 Jackson International Airport, Flughafen von Port Moresby, Papua-Neuguinea, siehe Flughafen Port Moresby